Герой нашего времени (фильм) — фильм  года. Режиссёр — Станислав Ростоцкий.
 Герой нашего времени (телесериал) — 8-серийный мини-сериал  года. Режиссёр — Александр Котт.